Червеообразните саламандри (Batrachoseps) са род земноводни от семейство Безбелодробни саламандри (Plethodontidae).

Таксонът е описан за пръв път от Шарл Люсиен Бонапарт през 1839 година.

Видове

Бележки